Enrico Tellini (1871-1923), militaire italien ;
 Liliana Tellini (1925-1971), actrice italienne ;
 Piero Tellini (1917-1985), scénariste et réalisateur italien.